Жураковский ― русская фамилия.

Известные носители 
 Иродион (Жураковский) (?—1735) — черниговский архиепископ.
 Жураковский, Анатолий Евгеньевич (1897—1937) — священник, церковный писатель.
 
 Жураковский, Геннадий Евгеньевич (1894—1955) — историк педагогики, ч.-к. АПН РСФСР (1945), д-р педагогических наук (1940).
 Жураковский, Евгений Дмитриевич (1871—1922) — литературный критик, педагог.
 Жураковский, Лукьян Яковлевич (?—1704) — украинский военный деятель, нежинский полковник Войска Запорожского (1701—1718).
 Жураковский, Яков Михайлович (?—1718) — украинский военный деятель, наказной нежинский полковник Войска Запорожского (1678—1685).

См. также 
 Жураковские (дворянские роды)